Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - ženska kombinacija. Zmagala je Maria Höfl-Riesch, drugo mesto je osvojila Nicole Hosp, tretje pa Julia Mancuso.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Kombinacija ženske